Rimella (plaats), een gemeente in de Italiaanse provincie Vercelli
 Rimella (geslacht), een uitgestorven geslacht van mollusken